Столичка:

 Столичка — остров архипелага Земля Франца-Иосифа
 Столичка, Фердинанд — австрийский биолог и путешественник
 Столичка — газета, издается на Украине
 CN-Столичка — газета издаваемая на Украине
 Агама Столички () — крупная ящерица, названа в честь Фердинанда Столички
 Род ужей: Ужи Столички (Stoliczkiana) — назван в честь Фердинанда Столички